Пойменное — село в Тогучинском районе Новосибирской области России. Административный центр Вассинского сельсовета. Статус села и новое наименование с 1976 года.

География 
Стоит на реке Изылы, при автодороге  (Центральная улица).

Площадь села — 167 гектаров.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Политотделец» переименован в село Пойменное.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.. Вассинский культурно-досуговый центр.

Основа экономики — сельское хозяйство .

Транспорт 
Остановка общественного транспорта «Пойменное» находится в центре села.

Примечания 

Населённые пункты Тогучинского района
Переименованные населённые пункты Новосибирской области